Hans Holbein nombre de dos pintores alemanes renacentistas, pudiendo referirse a:

 Hans Holbein el Viejo (1460-1524).
 Hans Holbein el Joven (1497-1543), su hijo, quien pintó muchos retratos de la corte del rey Enrique VIII de Inglaterra.